Konstantia av Sicilien kan syfta på:

 Konstantia av Sicilien (1154–1198), regerande drottning av Sicilien
 Konstantia av Sicilien (1230–1307), bysantinsk kejsarinna
 Konstantia av Sicilien (1249–1302), drottning av Aragonien
 Konstantia av Sicilien (1304–1344), drottning av Cypern
 Konstantia av Sicilien (1324–1355), förmyndarregent av Sicilien